Con el nombre de río Gutiérrez o arroyo Gutiérrez se denomina a varios cursos fluviales:
 El río Gutiérrez, un curso fluvial del sudeste de la provincia argentina de Entre Ríos; 
 El río Gutiérrez, un curso fluvial del oeste de la provincia argentina de Río Negro;
 El Arroyo Gutiérrez Grande, un curso fluvial del departamento uruguayo de Río Negro;
 El Arroyo Gutiérrez, un curso fluvial del departamento uruguayo de Lavalleja;
 El arroyo Gutiérrez, un curso fluvial del delta del Paraná en la provincia argentina de Buenos Aires;
 El arroyo Gutiérrez, un curso fluvial de la cuenca del río Luján en la provincia argentina de Buenos Aires.